Rezultati Prvenstva Anglije 1903 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvakinje

Zaključni del

Zgornji del

Spodnji del

Viri
 

Ženske posamično
1903